«Кремлёвская» () — станция Центральной линии Казанского метрополитена, до 30 декабря 2010 года конечная. Расположена между станциями «Площадь Тукая» и «Козья слобода».

Открыта 27 августа 2005 года в составе первого пускового участка Казанского метрополитена «Горки» — «Кремлёвская».

Расположение 
Станция расположена возле Казанского Кремля, в начале улиц Баумана и Профсоюзная.

Имеются два вестибюля — южный и северный.
 Южный вестибюль, временно не работавший с 2006 года из-за малого пассажиропотока всё время, за исключением Дня Республики и Города (30 августа), имеет два выхода: один выход — на начало пешеходной улицы Баумана и в недостроенную подземную галерею под ней; второй выход — через два неработающих эскалатора и неоткрытую надземную галерею к перекрёстку улиц Профсоюзная и Чернышевского. 9 декабря 2017 года открыт для постоянной работы.
 Северный вестибюль имеет два неработающих эскалатора и соединяется с поверхностью через три выхода: первый выход находится южнее и дальше от Кремля, чем остальные, и выводит к реке Булак (на улицу Право-Булачная), два других выхода ведут на площадь Тысячелетия и спуск к ней от площади 1 Мая по разные стороны от проезда, пролегающего вдоль подножия кремлёвского холма.

Конструкция станции 
Станция односводчатая мелкого заложения с одной островной платформой.

В архитектуре станции присутствуют мотивы Казанского Кремля, потолки и стилизованные под крепостные стены украшены мозаикой с фольклорными изображениями.

Станция расположена внутри Кремлёвского холма, при этом уровень платформы примерно совпадает с уровнем площади Тысячелетия.

Расположенные у метро объекты 
 Казанский кремль
 КРК «Пирамида»
 Иоанно-Предтеченский монастырь
 Центральный стадион
 Казанский цирк
 Национальный музей Республики Татарстан

Привязка общественного транспорта

Автобус

Троллейбус

Примечания 

Кремлёвская — одна из немногих подземных станций метро бывшего СССР, на которые проникает дневной свет. Проникает он через устроенные над станцией стеклянные купола-атриумы: один большой полусферический над северным вестибюлем и три пирамидальные меньших размеров над северным концом перронного зала.
Другой станцией с такой особенностью является Лесопарковая в Москве: туда свет проникает из наземного вестибюля.

Ссылки 
 Станция «Кремлёвская» на сайте «Метроэлектротранс»
 Станция «Кремлёвская» на новой версии сайта «Мир метро»
 Станция «Кремлёвская» на сайте «Мир метро» (старая версия)
 Станция «Кремлёвская» на сайте «Казанский метрополитен»
 Станция «Кремлёвская» на сайте «К-метро»
 3D-стереовид станции

Односводчатые станции мелкого заложения
Центральная линия Казанского метрополитена
Станции Казанского метрополитена
Станции метрополитена, построенные в 2005 году